Джо́леон Па́трик Ле́скотт (; 16 августа 1982, Бирмингем) — английский футболист, защитник.

Биография

Клубная карьера 
Лескотт был замечен скаутами «Вулверхэмптон Уондерерс», когда играл за детскую команду «Гринхэм Джайнс», и был приглашён в футбольный центр клуба. В возрасте тринадцати лет Джолеон был близок к тому, чтобы закончить с футболом, поскольку тренировки казались ему слишком утомительными, но в августе 1999 года все же подписал юношеский контракт с «волками».

В основе он дебютировал уже в 17 лет, выйдя на поле в матче против «Шеффилд Уэнсдей» 13 августа 2000 года, и два следующих года признавался лучшим молодым игроком команды. В сезоне 2002/03 мощный защитник стал незаменимым игроком клуба, пропустив только одну игру в кубке и чемпионате. По итогам сезона «Вулверхэмптон» занял 5 место, что позволило клубу сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. Уверенно пройдя «Рединг» и «Шеффилд Юнайтед», финалист Кубка УЕФА 1971 года впервые за 19 лет вышел в высший английский дивизион. Победу в финале плей-офф на «Уэмбли» Лескотт называл самым знаменательным моментом своей футбольной карьеры. Впрочем, тяжелая травма колена потребовала операции, и в результате весь сезон 2003/04 Джолеон был вынужден пропустить. «Волки» за это время успели вылететь из премьер-лиги, и Лескотту пришлось вновь играть во втором дивизионе.

Летом 2006 года Лескотт перешёл в «Эвертон». Два миллиона фунтов было выплачено сразу, два — в рассрочку, и ещё один миллион достался позже «Вулверхэмптону» как бонус за число матчей, проведенных игроком в чемпионате. Уход Крёльдрупа и Феррари, а также травма Стаббса позволили Лескотту вскоре дебютировать в новом клубе. Первые его игры сложились весьма удачно — в частности, со счетом 3:0 был обыгран извечный враг «Ливерпуль» — и Лескотт стал постоянно играть в основном составе.

В сезоне 2007/08 Лескотт был твердым игроком основы, добавив к надежности в обороне ещё и прекрасную игру в нападении — он забил 7 голов в чемпионате и 2 в Кубке УЕФА.

26 августа 2009 года защитника приобрел «Манчестер Сити» за £ 22 млн. Лескотт подписал с клубом 5-летний контракт. Вместе с «Сити» Джолеон стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.

По окончании контракта с «горожанами», 20 июня 2014 года, Джолеон Лескотт перешёл в «Вест Бромвич». 21 сентября 2014 года Лескотт дебютировал в матче против «Тоттенхэма», который закончился победой «Вест Брома» (0:1), а Джолеон отыграл весь матч.
Первую жёлтую карточку получил 4 октября против «Ливерпуля» (2:1). Первый гол он забил против «Куинз Парк Рейнджерс», что не помогло «Вест Бромвичу» одержать победу (3:2). В общем за «Вест Бромвич Альбион» он получил 3 желтых карточек, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

1 сентября официально стал игроком «Астон Виллы», а уже 13 сентября впервые дебютировал против «Лестер Сити» (3:2). Старт для Лескотта, как и для всего клуба оказался неудачным, так как команда проиграла 7 игр подряд.

29 августа 2016 года греческий АЕК объявил о подписании с Лескоттом 2-х летнего контракта. Однако за новый клуб англичанин успел провести лишь четыре встречи, и, спустя 3 месяца, покинул АЕК.

24 января 2017 года Лескотт подписал краткосрочный контракт с «Сандерлендом» до конца сезона. Джолеон Лескотт провел 2 матча в АПЛ, после чего покинул клуб.

27 ноября 2020 года, спустя три года после последнего матча на профессиональном уровне, клуб четвертого испанского дивизиона «Расинг Мурсия» сообщил о том, что игрок возобновляет карьеру в составе испанского клуба. Позже Лескотт опроверг это сообщение, заявив, что у него было предложение провести за клуб одну игру, но он не давал на него согласия.

Карьера в сборной 
Лескотт играл за молодёжные сборные Англии, за вторую сборную, а 13 октября 2007 года сыграл и за национальную команду в матче против Эстонии. Следующие две его официальные игры были омрачены поражениями от России и Хорватии, однако новый тренер Фабио Капелло продолжал вызывать его в сборную

11 июня 2012 года на 30-й минуте матча Англия — Франция головой забил первый мяч англичан на Евро 2012.

Гол за сборную

Достижения 
 Манчестер Сити
 Чемпион Англии: 2012, 2014
 Обладатель Кубка Англии: 2011
 Обладатель Кубок Футбольной лиги: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Эвертон»
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Сандерленд»